Heidteich steht für

 Heidteich (Lübeck), ein Gewässer in Lübeck
 Heidteich (Owschlag), ein Gewässer in Owschlag
Siehe auch:
 Austmanns Heideteich